Абро́симова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 
 Абросимова, Елена Антоновна (род. 1967) — доктор юридических наук, заведующая кафедрой в МГУ.
 Абросимова, Людмила Львовна (род. 1953) — советская и российская певица, более известная как Людми́ла Льво́вна Ла́рина.
 Абросимова, Марина Сергеевна (псевдоним: МакSим; род. 1983) — российская певица.
 Абросимова, Ольга Ивановна (1923—2010) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 
 Абросимова, Тамара Михайловна (род. 1939) — советская и российская актриса. Примечания